Istros, Ister ou Hister, le cours inférieur de l'actuel Danube
 Istros, dieu fleuve associé au Danube.
 Istros ou Histria, cité grecque au sud de l'embouchure du Danube dans l'actuelle Roumanie
 Istros de Cyrène, historien grec du .

Notes et références